Звёздочкин — фамилия; имеет женскую форму Звёздочкина.
 Звёздочкин, Василий Петрович (1876—1956) — русский токарь-умелец.
 Звёздочкин, Владимир Алексеевич (род. 1969) — российский телевизионный и кинооператор.

См. также 

 Звёздочкин — персонаж романа-сказки Николая Носова «Незнайка на Луне», учёный-астроном.